Сурки:

 Сурки — млекопитающие, представители отряда грызунов (Rodentia) семейства беличьи (Sciuridae).
 Сурки — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Сурки — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Сурки — деревня в Гагинском районе Нижегородской области.
 Сурки — посёлок в Бековском районе Пензенской области.
 Сурки — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Сурки — посёлок в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Сурки — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.